Glycymeris är ett släkte av musslor. Glycymeris ingår i familjen Glycymerididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Glycymeris